Utrecht est une ville des Pays-Bas située dans la province du même nom.
 L'université d'Utrecht
 Utrecht (province) est aussi une province des douze provinces des Pays-Bas.
 Le diocèse d'Utrecht est un évêché historiquement important.
 La principauté d'Utrecht est un État du Saint-Empire dans lequel l'évêque d'Utrecht exerçait le pouvoir temporel.
 La République d'Utrecht
 Les traités d'Utrecht mettent fin à la guerre de Succession d'Espagne
 L'Union d'Utrecht de 1579 sur laquelle se base la République des Provinces-Unies jusqu'en 1795
 Utrecht en Afrique du Sud, héritage de la présence néerlandaise.
 Utrecht au Suriname, héritage de la présence néerlandaise.
 New Utrecht, un quartier de Brooklyn, à New York.